Niektóre kościoły chrześcijańskie pod wezwaniem św. Jana Bosko:

W Polsce
 Gdańsk – Kościół św. Jana Bosko w Gdańsku
 Katowice – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach
 Luboń – Kościół św. Jana Bosko w Luboniu
 Poznań – Kościół św. Jana Bosko w Poznaniu
 Sokołów Podlaski – Kościół św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim

Na Białorusi 
 Mińsk – Kościół św. Jana Bosko w Mińsku

Jana Bosko, św.